Canutillo puede referirse a:

 La planta Commelina elegans.
 Canutillo o Caña, un dulce formado por un canuto de pasta de harina cocida al horno o frita y rellena con crema de diversos sabores.
Canutillo, hilo usado para bordar.
Canutillo, poblado en el estado de Texas, en Estados Unidos.